Sistelo puede referirse a:
 Sistelo (España), aldea española de la parroquia de Meigente, municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia. 
 Sistelo (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.